Nogometna liga Zajednice općina Varaždin za sezonu 1989./90. je bila liga šestog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije.  
Sudjelovalo je 14 klubova, a prvak je bio "BSK" iz Belice.

Ljestvica 

 U slučaju neriješenog rezultata se izvodilo raspucavanje jedanaesterca te bi pobjednik dobio 1 bod, a poraženi u raspucavanju bi ostao bez bodova

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Unutarnje poveznice 
 Regionalna liga Zagreb - Sjever 1989./90.

Vanjske poveznice

Izvori  
 library.foi.hr, "Varaždinske vijeti" 
 library.foi.hr, "Varaždinske vijeti", br. 24 (2370), god. XLVI, objavljeno 21. lipnja 1990., str. 15 (Sport)], (konačna ljestvica), preuzeto 12. listopada 2019. 
 Franjo Novak, Zvonko Gerić: NK Podravina : Ludbreg : [1919.-2009.], Ludbreg, 2001.,  
 nk-polet-smnm.hr, NK "Polet" Sv. Martin na Muri - Pregled konačnih tablica seniora NK "Polet", Sveti Martin na Muri, 2011., str. 26, preuzeto 20. ožujka 2018.  
 nk-nedelisce.hr, sezona 1989./90. - Liga zajednica općina Varaždin, pristupljeno 20. ožujka 2018.  
  

1989-90  
Varaždin 
1989-90 Varaždin